Spojení Tisíc ostrovů může označovat:

 Omáčka Tisíc ostrovů – druh salátového dresinku
 Tisíc ostrovů (Kanada) – kraj na řece svatého Vavřince okolo města Kingston (Ontario)
 Tisíc ostrovů (Indonésie) – souostroví v Jávském moři nedaleko Djakarty

Rozcestníky - místopisné jméno